Gêmula é a parte da plântula da semente (embrião vegetal) que é o rudimento do primeiro gomo terminal; plúmula. Pequena Gema, ou Gomo.

Gêmula são estruturas resistentes formadas por esponjas de água doce.

Morfologia vegetal